Поліський ключ — частина Берестейської королівської економії.

В 1666—1669 роках ключ був орендований за участю польного писаря і адміністратора берестейської економії Олександра Іларія Полубинського представниками берестейського кагалу Фаішом Шмойловичем і Шмерко Ізраїловичем.

Згідно з інвентарем 1680 року дворової орної землі на території ключа здавна, По тій причині увесь він був очиншований.

Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського
Адміністративно-територіальні одиниці
Берестейщина